Robert Johnston peut désigner :

  (1783-1839), planteur et homme d'affaires en Jamaïque ;
  (1792-1882), officier naval australien ;
  (1818-1885), homme politique américain en Virginie ;
  (1837-1919), brigadier-général américain ;
  (1843-1918), statisticien scotto-australien ;
  (1849-1897), joueur néo-zélandais de cricket ;
 Robert Johnston (1856-1913), homme politique canadien en Ontario ;
  (1867-1920), historien et académicien américain ;
  (1872-1950), militaire britannique de la Guerre des Boers ;
  (1909-1968), joueur écossais de football ;
 Robert Mercer Johnston (1916-1985), homme politique canadien en Ontario ;
  (1918-2004), administrateur d'université écossais ;
  (né en 1924), économiste australien ;
  (né en 1924), gouverneur australien de la banque d'Australie ;
  (né en 1937), lieutenant-général américain ;
  (né en 1952), musicien rock canadien ;
  (né en 1967), coureur longue-distance néo-zélandais ;
 , président d'université américain.

Voir aussi 
 Bob Johnston (1932-2015), producteur de disques américain
 , représentant syndical britannique